Хестидо:

 Хестидо, Альваро (1907—1957) — уругвайский футболист, полузащитник и защитник.
 Хестидо, Оскар Диего (1901—1967) — уругвайский военный и государственный деятель, президент Уругвая (1967).